Fronteirense – abitanti di Fronteira (Brasile)
Fronteirense – abitanti di Fronteiras